Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 922-es, továbbá 922B jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 

922-es busz (Budapest)
922B busz (Budapest)

922-es busz (Győr)

922-es busz (Pécs)megszűnt